Bundestagswahlkreis 225 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Traunstein (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Starnberg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Hof (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Ansbach (1949 bis 1961)